Честь имею:

 «Честь имею» — исторический роман 1986 года советского писателя Валентина Пикуля.
 «Честь имею» — название российского журнала «Воин России» Министерства обороны Российской Федерации в 1992—1994 годах.
 «Честь имею» — советский приключенческий художественный фильм 1987 года режиссёра Олега Тулаева (киностудия «Молдова-фильм»).
 «Честь имею» (другое название — «Фейерверк. Честь имею») — российский приключенческий художественный фильм 2003 года режиссёра Сергея Тарасова.
 «Честь имею!..» — российский военный телевизионный художественный фильм 2004 года режиссёра Виктора Бутурлина.
 «Честь имею» — армянский избирательный блок, фракция в Национальном собрании Армении VIII созыва.

См. также 
 Честь